Kölner Liste steht für:

 Kölner Liste (Doping) zum Thema Nahrungsmittel und Doping
 Kölner Liste (Baumarkt) zur Sortimentierung in Baumärkten
 Kölner Liste (Standesamt) zum Thema Beglaubigung von Urkunden